Kuhtritt steht für:
 versteinerte Megalodonten, meistens der Gattung Megalodus paronai, die vor allem im Dachsteingebirge zu finden sind und ihren Namen aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit Hufspuren tragen
 die Kärntner Wulfenie (Wulfenia carinthiaca), eine sehr seltene und potentiell gefährdete Blütenpflanze der Karnischen Alpen aus der Familie der Rachenblütler (Scrophulariaceae)

Siehe auch: